Četvrta hrvatska nogometna liga - Istok 2007./2008.

U 3. HNL – Istok su ušli NK Đakovo i NK NAŠK, dok su u prve županijske lige ispali NK Darda, NK Elektra, NK Bedem i NK Požega.

Izvori 
 nogos.info 

2007-08
4-istok